Nüstenbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Nüstenbach, Stadtteil von Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Nüstenbach (Elz), rechter Zufluss der Elz in Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Nüstenbachtal mit westlich angrenzendem Höhenrücken, Landschaftsschutzgebiet im Stadtgebiet von Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Nüstenbachtal, Hessental und Masseldorn, Naturschutzgebiet im Stadtgebiet von Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg